Życie Jezusa – film z 1997 r.
 Życie Jezusa – książka autorstwa Ellen G. White